algen (synoniem voor wieren), een verzamelnaam voor onder andere de volgende groepen:
 kiezelwieren = diatomeeën = Bacillariophyta
 bruinwieren = Phaeophyta
 roodwieren = Rhodophyta
 groenwieren = Chlorophyta
 dinoflagellaten = Dinophyta
 blauwwieren
 zeewier
 Wieren (Duitsland), een plaats in de Duitse gemeente Wrestedt in de deelstaat Nedersaksen
 De Wieren (Groningen), een gehucht in de provincie Groningen

Personen
Hans van Wieren, een Nederlandse onderwijzer
Larry van Wieren, een Nederlandse ijshockeyer